Der CONCACAF-Nations-Cup 1967 war die dritte Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und fand vom 5. bis 19. März in Honduras statt. Gespielt wurde ausschließlich in der Hauptstadt Tegucigalpa. Die sechs Teilnehmer spielten in einer einfachen Ligarunde Jeder gegen Jeden den Turniersieger aus.

Qualifikation

Gruppe 1 – Karibik 
Alle Spiele in Kingston (Jamaika) im Rahmen der „Red Stripe Caribbean Trophy“.

Gruppe 2 – Mittelamerika 
Alle Spiele in Guatemala-Stadt (Guatemala).

Finalrunde 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier 1967 auf rsssf.com

Nations Cup 1967
Fußball (Honduras)
Fußballveranstaltung 1967
Sportveranstaltung in Tegucigalpa